Андор () — угорське ім'я та прізвище.

Прізвище 
 Ласло Андор (1966) — угорський політик і економіст.

Ім'я 
 Андор Лілієнталь (1911 — 2010) — угорський і радянський шахіст.

Угорські прізвища